"O grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como tratam seus prisioneiros", ou ainda "é possível julgar o grau de civilização de uma sociedade visitando suas prisões", é um conhecido aforismo de origem incerta e erroneamente atribuído ao escritor e filósofo russo Fiódor Dostoiévski, que o teria registrado em Recordações da Casa dos Mortos, publicado em 1862, ou em Crime de Castigo, de 1860.

Origens 
Como já se demonstrou, este aforismo não aparece em qualquer das obras de Fiódor Dostoiévski. A origem da idéia por ele traduzida pode ser traçada até o pensamento de Montesquieu e a obra Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Ele tomou sua forma contemporânea por meio de uma série de transformações ao longo do séc. XX.

Frases semelhantes 
Uma outra famosa frase semelhante é creditada a Mahatma Gandhi, que teria dito que "a verdadeira medida de qualquer sociedade pode ser encontrada em como ela trata seus membros mais vulneráveis". Existe alguma controvérsia a respeito de sua origem, e outros a creditam a Pearl Buck, que se referiria aos idosos, ou Hubert Humphrey, em referência a crianças, idosos, doentes e deficientes.

Frases políticas
Direito penal